Fantabulous – album di Oliver Nelson del 1964
La donna, il sesso e il superuomo o Fantabulous – film del 1967 diretto da Sergio Spina